Родионово-Несветайское сельское поселение — муниципальное образование в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — слобода Родионово-Несветайская.

Административное устройство 
В состав Родионово-Несветайского сельского поселения входят:
 слобода Родионово-Несветайская
 хутор Авилов
 хутор Большой Должик
 хутор Веселый
 хутор Калиновка
 хутор Новоегоровка
 хутор Павленков

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Родионово-Несветайского района